Dominik Družeta (* 3. června 1996) je chorvatský zápasník–judista..

Sportovní kariéra 
S judem začínal ve 4 letech v Pule v klubu Istarski Borac. Připravuje se pod vedením Deana Iliće. V chortvatské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2016 v polostřední váze do 81 kg.

Vítězství 
 2017 – 1× světový pohár (Lima)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Chorvatsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Dominika Družety na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Dominika Družety na Judobase.org

Chorvatští judisté
Narození v roce 1996
Narození 3. června
Žijící lidé
Muži